Acadèmia Planas 
 Can Planas, diversos indrets
 Casa Planas (Badalona)
 Futbol Club Levante Las Planas, club de futbol català de la ciutat de Sant Joan Despí 
 Biografies:
 Alfons Planas i Jubany (Montseny, 1949), empresari agrícola i hostaler alcalde de Montseny des del 1983 
 Antoni Planas Franch (? - 1916), mariner, financer i polític mallorquí que arribà a ser batle de Palma 
 Carles Planas Antolínez (Sant Celoni, 1991), futbolista català 
 Claudi Planas i Font (Barcelona, 1869-1931), advocat i escriptor 
 Enric Planas i Coma (Barcelona, 1938), químic, teòleg i periodista 
 Eusebi Planas i Franquesa (Barcelona, 1833 - 1897), dibuixant, aquarel·lista i litògraf 
 Francesc Planas, diversos personatges 
 Jaume Planas i Simó (Barcelona, 1889 - 1974), director, tenor i compositor 
 Joan Planas i Biox (Sant Celoni, 1903 – 1971), alcalde de Sant Celoni entre 1949 i 1959 
 Joan Planas i Congost (Navata, Empordà, 1812 — Girona, 1886), escriptor en llengua castellana i predicador català 
 Joaquim Planas i Borrell, empresari i polític català 
 Jordi Planas (Sant Hilari, 1977), actor català 
 Josep Planas, diversos personatges
 Lluís Planas i Calvet (1879-1954), arquitecte català 
 Luis Planas Puchades (València, 1952), polític socialista i ambaixador d'Espanya al Marroc 
 Manuel Planas i Casals (Barcelona, 1837 - 1907), advocat i polític 
 Miguel Ángel Planas Segurado (Martorelles, 1933), empresari i polític català 
 Ona Planas (Arenys de Munt, 1962), actriu, directora de cinema i realitzadora de publicitat
 Pepeta Planas i Capdevila (Ripoll, 1925 - Barcelona, 2006), esquiadora catalana 
 Pilar Planas i Martí (Manresa, 1912 - 1967), pintora i professora de dibuix catalana 
 Romà Planas i Miró (la Roca del Vallès, 1932 - 1995), polític català 
 Rosa Planas Ferrer (Palma, 1957), escriptora, filòloga, crítica literària, investigadora i comissària d'exposicions mallorquina 
 Salvador Planas i Virella (Sitges, 1882 – ?), anarquista català que el 1905 va atemptar contra Manuel Quintana, president de la República Argentina
 Vicente Planas Hevia (Palma, 1923 - 2007), metge mallorquí